Fabio Pusterla (né en 1957) poète, critique littéraire et essayiste suisse.
 Irene Pusterla (née en 1988) athlète suisse